Pojam Finitizam sreće se u matematici (i filozofiji matematike) te u filozofiji

Finitizam (matematika)
Finitizam (filozofija)